Lankford ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Lankford (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Lankford (* 1968), US-amerikanischer Politiker
 John A. Lankford (1874–1946), US-amerikanischer Architekt
 Kevin Lankford (* 1998), deutsch-amerikanischer Fußballspieler
 Kim Lankford (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Menalcus Lankford (1883–1937), US-amerikanischer Politiker
 Ray Lankford (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Richard Lankford (1914–2003), US-amerikanischer Politiker
 William Chester Lankford (1877–1964), US-amerikanischer Politiker